pekingi kacsa, a házikacsa kínai eredetű, elterjedt fajtája
 Pekingi kacsa, az azonos nevű kacsafajtából készült kínai étel
 Pekinška patka (magyarul: pekingi kacsa), újvidéki punk-rockegyüttes